Garzê (kinesisk skrift: 甘孜; pinyin: Gānzī; tibetansk: དཀར་མཛེས; Wylie: dkar mdzes) er et autonomt præfektur for tibetanere, der ligger i den nordøstlige del af den kinesiske provins Sichuan og er i den tibetanske kulturregion Kham. Garzê har et areal på 151.078 km².

Administrative enheder 

Det autonome præfektur Garzê har jurisdiktion over 18 amter (县 xiàn).

Etnisk befolkningssammensætning (2000) 

Ved folketællingen i 2000 havde Garzê 897.239 indbyggere (5,94 indb./km²).

Autonome præfekturer i Sichuan
Amdo